Oulad Aissa kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Oulad Aissa (kommun i Marocko, Souss-Massa-Draâ), Taroudannt, 
 Oulad Aissa (kommun i Marocko, Doukala-Abda), El-Jadida, 
 Oulad Aissa (kommun i Marocko, Chaouia-Ouardigha), Khouribga Province, 

Robotskapade Marockoförgreningar